Dymasia är ett släkte av fjärilar. Dymasia ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Dymasia